Såningsmannen kan avse:

 Såningsmannen och jordmånerna – en Jesu liknelse
 Såningsmannen (Millet) – en målning av den franske konstnären Jean-François Millet från 1850
 Såningsmannen (van Gogh) – en serie målningar av Vincent van Gogh från 1881–1889
 Såningsmannen (Meunier) – en skulptur av den belgiske konstnären Constantin Meunier från 1890.
 Såningsmannen (Grohar) – en målning av den slovenske konstnären Ivan Grohar från 1907
 Såningsmannen (1946) – skulptur av Gottfrid Larsson invid Östgöta nation i Uppsala
 Såningsmannen (1949) – skulptur av Gottfrid Larsson på Vallerstads kyrkogård
 Såningsmannen (1969) – skulptur av Arvid Backlund
 Såningsmannen – tidigare namn för Saxons Veckotidning

Se även
Såningskvinnan, skulptur av Per Hasselberg 1883
En såningsman går där